Ольша́нский райо́н () может означать:
 Ольшанский район — упразднённая в 2020 административная единица Кировоградской области Украины; административный центр — пгт Ольшанка.
 Ольшанский район Купянского округа Харьковской губернии, админцентр - слобода Ольшанка Харьковской области; упразднён.
 Ольшанский район Сумского округа Харьковской губернии, админцентр - село Ольшана Сумской области; упразднён.
 Ольшанский район Харьковского округа Харьковской губернии, админцентр - слобода Ольшаны Харьковской области; упразднён.

См. также 
 Ольшанская волость
 Ольшанский

Примечания